Alain R. Gabriel Côté (né le  à Montmagny, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace et de Roller Hockey canadien. .

Carrière de joueur 
Après son séjour dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Côté est repêché en deuxième ronde,  au total, par les Bruins de Boston au Repêchage d'entrée dans la LNH 1985. Sa première saison dans la Ligue nationale de hockey a lieu durant celle de 1985-1986. Il joue un total de 32 parties durant son année recrue où il n’a aucun but et six passes. Ces 32 parties marque son sommet pour le plus de parties durant une saison dans sa carrière dans la LNH. La majorité de sa carrière se déroule dans les circuits mineurs nord-américains et ailleurs.

Côté joue pour cinq équipes différentes dans la LNH durant sa carrière. Il s’aligne avec les Bruins de Boston, les Capitals de Washington, les Canadiens de Montréal, le Lightning de Tampa Bay et les Nordiques de Québec. Durant son séjour dans ce circuit, il joue un total de 119 parties où il produit deux buts et 18 passes pour 20 points. Il accumule aussi 124 minutes de pénalités.  Par la suite, il ira évolué dans la Ligue américaine de hockey et dans la Ligue internationale de hockey ainsi qu’en Europe et au Japon. En 1996, Côté joue 26 parties en Roller Hockey avec les Skates d’Oakland. Il produit 4 buts et 15 passes pour 19 points.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1982-1983 || Gouverneurs de Sainte-Foy || MAAA ||46 ||6 ||23 ||29 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1983-1984 || Remparts de Québec || LHJMQ ||60 ||3 ||17 ||20 ||40 ||5 ||1 ||3 ||4 ||8
|-
|1984-1985 || Remparts de Québec || LHJMQ ||68 ||9 ||25 ||24 ||173 ||4 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
|1985-1986 || Bisons de Granby || LHJMQ ||22 ||4 ||12 ||16 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1985-1986 || Équipe Canada || CMJ ||7 ||1 ||4 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1985-1986 || Bruins de Boston || LNH ||32 ||0 ||6 ||6 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1986-1987 || Bisons de Granby || LHJMQ ||43 ||7 ||24 ||31 ||185 ||4 ||0 ||3 ||3 ||2
|-
|1986-1987 || Bruins de Boston || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1987-1988 || Mariners du Maine || LAH ||69 ||9 ||34 ||43 ||108 ||9 ||2 ||4 ||6 ||19
|-
|1987-1988 || Bruins de Boston || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1988-1989 || Mariners du Maine || LAH ||37 ||5 ||16 ||21 ||111 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1988-1989 || Bruins de Boston || LNH ||31 ||2 ||3 ||5 ||51 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1989-1990 || Skipjacks de Baltimore || LAH ||57 ||5 ||19 ||24 ||161 ||3 ||0 ||0 ||0 ||9 
|-
|1989-1990 || Capitals de Washington || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1990-1991 || Canadiens de Fredericton || LAH ||49 ||8 ||19 ||27 ||110 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1990-1991 || Canadiens de Montréal || LNH ||28 ||0 ||6 ||6 ||26 ||11 ||0 ||2 ||2 ||26 
|-
|1991-1992 || Canadiens de Fredericton || LAH ||20 ||1 ||10 ||11 ||24 ||7 ||0 ||1 ||1 ||4 
|-
|1991-1992 || Canadiens de Montréal || LNH ||13 ||0 ||3 ||3 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1992-1993 || Canadiens de Fredericton || LAH ||61 ||10 ||17 ||27 ||83 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1992-1993 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1992-1993 || Knights d'Atlanta || LIH ||8 ||1 ||0 ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|1993-1994 || Aces de Cornwall || LAH ||67 ||10 ||34 ||44 ||80 ||13 ||0 ||2 ||2 ||10
|-
|1993-1994 || Nordiques de Québec || LNH ||6 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1994-1995 || HDD Olimpija Ljubljana || Slovénie ||55 ||15 ||25 ||40 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1995-1996 || Spiders de San Francisco || LIH ||80 ||5 ||26 ||31 ||133 ||4 ||0 ||0 ||0 ||10 
|-
|1996-1997 || Rafales de Québec || LIH ||76 ||8 ||17 ||25 ||102 ||9 ||0 ||2 ||2 ||30 
|-
|1997-1998 || Yukijrushi Sapporo || Japon ||37 ||15 ||19 ||34 ||115 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1998-1999 || Yukijrushi Sapporo || Japon ||38 ||5 ||20 ||25 ||49 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1999-2000 || Ice Tigers de Nuremberg || DEL ||58 ||10 ||21 ||31 ||126 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1999-2000 || Ice Tigers de Nuremberg || EHL ||6 ||0 ||2 ||2 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2000-2001 || Tappara Tampere || Elitserien ||44 ||9 ||15 ||24 ||111 ||5 ||0 ||1 ||1 ||27
|-
|2000-2001 ||Garaga de Saint-Georges ||LHSPQ ||4 ||1 ||2 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2001-2002 ||Garaga de Saint-Georges ||LHSPQ ||43 ||8 ||12 ||20 ||55 ||11 ||1 ||3 ||4 ||14
|-
|2002-2003 ||Promutuel de Rivière-du-Loup ||LHSPQ ||14 ||1 ||7 ||8 ||2 ||4 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|2003-2004 ||Promutuel de Rivière-du-Loup ||LHSMQ ||49 ||4 ||17 ||21 ||87 ||10 ||0 ||4 ||4 ||14 
|-
|2004-2005 ||Radio X de Québec ||LNAH ||42 ||6 ||8 ||14 ||64 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 ||Caron et Guay de Trois-Rivières ||LNAH ||3 ||0 ||1 ||1 ||4 ||5 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|2005-2006 ||Grand-Portneuf de Pont-Rouge ||LCH-AAA ||31 ||5 ||13 ||18 ||42 ||13 ||0 ||7 ||7 ||58
|-
|2006-2007 ||Gilmyr de Montmagny ||LCH-AAA ||7 ||0 ||0 ||0 ||31 ||3 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
|2007-2008 ||Précision de Pont-Rouge ||LCH-AAA ||12 ||0 ||3 ||3 ||10 ||5 ||1 ||4 ||5 ||8
|-
|2007-2008 ||CRS Express de Saint-Georges ||LNAH ||9 ||0 ||1 ||1 ||6 ||11 ||0 ||5 ||5 ||8 
|-
| rowspan="2" |2008-2009 ||Poutrelles Delta de Sainte-Marie || LNAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
||98.3 FM de Saguenay ||LNAH ||28 ||0 ||8 ||8 ||40 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 

|119 ||2 ||18 ||20 ||124 ||11 ||0 ||2 ||2 ||26

Trophée 

Championnat du monde junior de hockey sur glace

 Médaille d'argent en 1986
 Équipe d'étoiles en 1986

Coupe Bolton
 Membre du Garaga  de Saint-Georges de Beauce - Champions de l'Est du Canada - saison 2001-2002

Transactions 

 Le  : Échangé au Capitals de Washington par les Bruins de Boston en retour de Bob Gould.

 Le  : Échangé au Canadiens de Montréal par les Capitals de Washington en retour de Marc Deschamps.
 
 Le  : Échangé au Lightning de Tampa Bay par les Canadiens de Montréal avec Éric Charron et des considérations futures (Donald Dufresne le ) en retour de Rob Ramage.

 Le  : Signe avec les Nordiques de Québec comme joueur autonome.

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en avril 1967
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Remparts de Québec
Joueur des Bisons de Granby
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Mariners du Maine (1987-1992)
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Skipjacks de Baltimore
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Knights d'Atlanta
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Aces de Cornwall
Joueur des Spiders de San Francisco
Joueur des Rafales de Québec
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur du Tappara
Joueur du Radio X de Québec
Joueur des Draveurs de Trois-Rivières (LNAH)
Joueur du CRS Express de Saint-Georges-de-Beauce
Joueur du Poutrelles Delta de Sainte-Marie
Joueur du 98.3 FM de Saguenay
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Montmagny (Québec)